Гавришко Марта Ігорівна — українська історикиня, кандидатка історичних наук, дослідниця гендерної проблематики, відома своїм доробком в області вивчення сексуального насильства під час збройних конфліктів. Феміністка, учасниця громадських акцій на захист прав жінок в Україні. Авторка публічних лекцій, спрямованих на підвищення видимості жінок та їхнього досвіду в історії і сьогоденні.

Погляди 
Наукові інтереси дослідниці сфокусовані навколо питань гендеру, сексуальності, насильства, націоналізму і мілітаризму під час Другої світової війни та Голокосту, що викладено у ряді праць, таких як «Заборонене кохання: фактичні дружини учасників підпілля ОУН та УПА у 1940-1950-х років» , «Вплив „ґендерної політики“ в Третьому Райху на український феміністичний дискурс у Галичині 1930-х рр.», «Гендерні аспекти сексуальної моралі в ОУН і УПА у 1940—1950 рр.», «Love and Sex in Wartime. Controlling Women's Sexuality in the Ukrainian Nationalist Underground», науково-популярному виданні «Долаючи тишу. Жіночі історії війни» та ін.

Також Марта Гавришко досліджувала гендерну специфіку жіночих досвідів під час війни на Сході України з 2014 року і по сьогодення. Ця тематика розкривається у ряді дослідницьких проектів: «Heroines or Helpers in a Conflict Zone: Gender, Military and War in Donbas», Lesia Kyzyk Memorial Research Project in Oral History «Ukrainian Women in the Military Conflict in Eastern Ukraine. 2014—2016» та в ряді статтей.

Біографія

Освіта 
2010 кандидатка історичних наук, тема дисертації: «Націонал-соціалістичний режим у Німеччині у відображенні суспільно-політичної думки Галичини (1933—1939)» 

2009—2006 аспірантура, історичний факультет, Львівський національний університет імені Івана Франка

2006—2001 магістратура і бакалаврат, історичний факультет, Львівський національний університет імені Івана Франка

Професійна діяльність 
 з 2009 до сьогодні — наукова співробітниця Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАНУ (у 2009—2019 — молодша наукова співробітниця)
 2018—2017 — старша наукова співробітниця Меморіального музею тоталітарних режимів «Територія терору»
 2015—2013 — відповідальна редакторка наукового збірника «Український визвольний рух».
 2015—2013 — кураторка академічних проектів Центру досліджень визвольного руху

Стипендії і гранти 
 2019. United States Holocaust Memorial Museum, Diane and Howard Wohl Fellowship
 2019. Yahad-In Unum Holocaust Young Scholars Fellowship
 2018. Monash University, Ada Booth Research Fellowship in Slavic Studies
 2018. Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur, Deutscher Akademischer Astauschdienst (DAAD) Scholarship
 2018. Shevchenko Scientific Society in the US, conference travel grant
 2018. University of St. Gallen, research grant
 2017. International Association of Humanities, conference travel grant
 2017. Association for Women in Slavic Studies, conference travel grant
 2017. Association for Diversity in Slavic, East European, and Eurasian, conference travel grant
 2016. University of Alberta, Canadian Institute of Ukrainian Studies, research grant (Petro Chornyj Memorial Endowment Fund and Yachymenko Family Endowment Fund)
 2015. Hamburger Institut für Sozialforschung, Short-term Scientific Mission, COST Action IS1203: In search of transcultural memory in Europe (ISTME)
 2009. Deutsche Historische Institut in Warschau, Robert Bosch Stiftung Scholarship
 2008. University of Rzeszow, dissertation fellowship
 2006. Ukrainian National Women's League of America, scholarship

Наукові стажування 
Стажувалася в Жешувському університеті (2007), Німецькому історичному інституті у Варшаві (2009), Гамбурзькому інституті соціальних досліджень (2015), Гамбурзькій фундації для розвитку науки і культури (2018), Університеті Монаша, Австралія (2018), Меморіальному музеї Голокосту США (2020).

Участь у дослідницьких проектах 

 «Heroines or Helpers in a Conflict Zone: Gender, Military and War in Donbas» as a part of the project «Transcultural Contact Zones in Ukraine», «Ukrainian Regionalism: a Research Platform», Center for Governance and Culture, University of St. Gallen, Switzerland (2018—2020)
 «Повсякденне життя учасниць українського націоналістичного підпілля 1930-1950-х років» (2018—2016)
 «The Social Anthropology of the Void: Poland and Ukraine after WWII» (financed by National Program for the Development of the Humanities, Poland, no. 0101/NPRH3/H12/82/2014, manager Dr. Anna Wylegała (2017—2020)
 Lesia Kyzyk Memorial Research Project in Oral History «Ukrainian Women in the Military Conflict in Eastern Ukraine. 2014—2016», manager Dr. Halyna Tesliuk (2017—2016)

Учасниця міжнародних наукових конференцій, семінарів, воркшопів і літніх шкіл в Україні, Австралії, Великій Британії, Греції, Канаді, Литві, Німеччині, Польщі, Словаччині, США, Франції, Чехії, Швейцарії та Швеції.

Викладацька діяльність 
2019-18 н.р. спецкурс «Історія Центральної та Східної Європи у другій половині ХХ століття», Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАНУ

2017-16 н.р. спецкурс «Жінки і війна: специфіка досвіду та його репрезентації», Український католицький університет, Лекторій Союзу українок Америки

2011-10 н.р. спецкурс «Третій Райх очима українців Галичини (1933—1939)», Український католицький університет

Членство у професійних організаціях 

 Українська асоціація дослідниць жіночої історії
 Центр дослідження міжетнічних відносин Східної Європи
 International Association for the Humanities (MAG)
 Association for Women in Slavic Studies (AWSS)
 Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies (ASEEES)

Бібліографія

Науково-популярна книга 
2018. Долаючи тишу. Жіночі історії війни. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2018. 238 c.

Редагування збірників документів 
2011. Радянські виборчі кампанії в Західній Україні (1946-1950-роки). Збірник документів і матеріалів / Упор. і відп. ред. Стасюк О. Й.; НАН України. Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича; Галузевий державний архів Служби безпеки

України. Львів, 2011. 776 с.

Розділи у монографіях і збірниках 
2017. Жінки у національному підпіллі: внески і втрати, Жінки у горнилі модернізації. За заг. ред. О. Кісь. Харків: КСД: 204—231.

2017. Поняття «громадського» і ‟приватного" в середовищі підпілля ОУН та УПА у 1940–1950-х роках, Взаємодія інституцій держави та громадянського суспільства в Україні: західні землі (кінець XIX — початок XXI ст.): колективна монографія / [відп. ред. Ігор Соляр]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича. Львів, 2017: 478—492.

2015. Заборонене кохання: фактичні дружини учасників підпілля ОУН та УПА у 1940-1950-х років , Жінки Центральної та Східної Європи у Другій світовій війні: гендерна специфіка досвіду в часи екстремального насильства. За наук. ред. Г. Грінченко, К. Кобченко, О. Кісь. Київ: ТОВ «Арт книга». 2015: 123—141.

2014. Юлія Ганущак: ‘Помилування не просила, бо не так була вихована’. ‘І слова стали чином живим…, Боротьба ОУН та УПА крізь призму людських доль та стосунків. За ред. О. Стасюк. Львів: Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича. 2014: 189—200.

Академічні статті 
2019. Women's Body as Battlefield: Sexual Violence during the Soviet Counterinsurgency in Western Ukraine (1944—1953), Euxeinos. Governance and Culture in the Black Sea Region. Vol. 9. No 27 (2019): 85-113.

2019. Зґвалтування у сховках: сексуальне насильство під час Голокосту в Україні, Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі. 2019. 1(17):10-30. 

2018. Love and Sex in Wartime: Controlling Women's Sexuality in the Ukrainian Nationalist Underground , Aspasia. 2018. Vol. 12: 35-67.

2016. Illegitimate sexual practices in the OUN underground and UPA in Western Ukraine in the 1940s and 1950s . Journal of Power Institutions in Post-Soviet Societies [Online]. 2016. Issue 17: Women in arms: from the Russian Empire to Post-Soviet States.

2016. Чоловіки, жінки і насильство в ОУН і УПА у 1940-1950-х роках , Український історичний журнал. Київ, 2016. № 4: 89-107.

2015. Гендерні аспекти сексуальної моралі в ОУН і УПА у 1940—1950 рр ., Український визвольний рух. Львів: Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича, 2015. Зб. 20: 199—213.

2014. Заходи ОУН на міжнародній арені у справі «пацифікації» в Галичині у 1930 р ., Український визвольний рух. Львів. 2014. Зб. 19: 174—201.

2014. Міжнародні аспекти діяльності ОУН у 1929—1939 рр.: західноєвропейський вектор. Матеріали науково-практичної конференції «Державотворча діяльність Організації Українських Націоналістів: історія, боротьба, ідеологія». Івано-Франківськ. 2014: 44-54.

2013. Ставлення представників ліберального фемінізму в Галичині до ОУН у 1929—1939 рр. , Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАНУ, 2013. Вип. 24:85-97.

2013. Листи з підпільної пошти повстанського поета Михайла Дяченка (Марка Боєслава)  (спільно з Олександрою Стасюк), Новітня доба. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАНУ. 2013. Вип. 1: 201—211.

2012. Ставлення УНДО до польсько-німецьких відносин в переддень війни (березень-серпень1939 р.), Волинь і волиняни у Другій світовій війні. Зб. наук. пр. за матеріалами І Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. подіям Другої світової війни на території Волин. обл. Упоряд. М. М. Кучерепа. Луцьк. 2012: 68-75.

2012. Місце Великої Британії у політичних планах Організації українських націоналістів у 1930-і роки, Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність.  Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАНУ. 2012. Вип. 22: 97-111.

2011. Вплив «ґендерної політики» в Третьому Райху на український феміністичний дискурс у Галичині 1930-х рр ., Українознавчий альманах. Київ: Київський нац. у-т ім. Т. Шевченка. 2011. Вип. 6: 86-90.

2011. Німеччина і «українська проблема» у поглядах Євгена Коновальця  (1930-і рр.), Український визвольний рух. Львів. 2011. Зб. 16: 220—240.

2010. Проблема українського повстання у Галичині напередодні німецько-польської війни1939 р ., Український визвольний рух. Львів. 2010. Зб. 14: 73–90.

2009. Наближення німецько-польської війни 1939 р. у світлі української громадської Галичини, Друга світова війна: крізь призму подолання стереотипів. Матеріали науково-практичної конференції. Укл. Зінчук В., Хома І. Львів. 2009: 47–54.

2008. Німецько-польська декларація про ненапад 1934 року і українська громадськість Галичини, Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка. 2008. Вип. 1: 220—226.

2008. Феномен націонал-соціалізму у візіях українського політикуму Галичини 1930-х років, Гілея. Київ. 2008. Вип. 14: 90–107.

2008. Зовнішня політика Третього Райху в 1933—1935 роках у світлі української громадської думки Галичини, Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. Київ: «Рада». 2008. Т. ХХІ: 226—236.

2008. Сходження націонал-соціалізму до влади в Німеччині у дзеркалі української думки Галичини, Наукові зошити історичного факультету Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. Львів. 2008. Вип. 9–10. Ч. 2: 174—187.

2008. Зовнішньополітична програма націонал-соціалізму у візіях української громадськості Галичини, Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету Волинського нац. ун-ту ім. Л. Українки. Луцьк. 2008. Вип. 14: 187—195.

2007. Встановлення націонал-соціалістичної диктатури в Німеччині у відображенні української суспільно-політичної думки (1933—1934 рр.) , Наукові записки. Історичні науки. Острог: Вид-во ун-ту «Острозька академія». 2007. Вип. 8: 438—454.

Науково-популярні статті 
2020. "Sexual Violence in the Holocaust: Perspectives from Ghettos and Camps in Ukraine, "  Heinrich Böll Stiftung Website, 2020, May 18.

2018. The Womanly Face of War: Agency and Visibility of Ukraine's Female Soldiers,  Open Democracy, 2018, December 5.

2017. Місцеві жінки та чоловічий комфорт у зоні збройного конфлікту , Повага, 2017, 30 січня.

2016. Наперекір 'диктату кухні', або нотатки про захисниць , Україна модерна, 2016, 28 жовтня.

2016. Дівчата зі зброєю vs чоловіки у спідницях , Україна модерна, 2016, 29 вересня.

2016. Гендерне насильство в партнерствах військових: наратив жінки, яка вижила , Повага, 2016, 14 вересня.

2016. «Не такі»: сексуалізація жінок-воїнів як стигма,  Україна модерна, 2016, 23 серпня.

2016. Нелегітимні шлюби в підпіллі: історія «Тихої» і «Поліщука» , Україна модерна, 2016, 15 серпня.

2016. Вони думали що дівчата прийшли на війну, щоб їх розважати: сексуальне насильство і армія , Україна модерна, 2016, 14 липня.

Примітки

Посилання 
 https://www.ushmm.org/research/about-the-mandel-center/all-fellows-and-scholars/dr-marta-havryshko 
 https://nas.academia.edu/MartaHavryshko 

Фемінізм